Гола, гула — народ в Либерии (между реками Сент-Пол и Мано) и в прилегающих районах Сьерра-Леоне. Численность 160 тыс. человек, из них в Либерии 150 тыс. человек.

Общие сведения 
Разделяются на группы: гобла, денг, конгбаа, сене, теге и др. Близки к менде. Говорят на языке гола западно-атлантической группы нигеро-кордофанской семьи. Большинство гола придерживается традиционных верований. Гола населяют часть леса Центральной Западной Атлантической области (Warren 1962: 505).

Культура и быт 
Основное занятие — ручное подсечно-огневое земледелие (рис, арахис, маниок, кукуруза, батат, ямс); выращивают бананы и масличную пальму, разводят крупный и мелкий рогатый скот. Развита резьба по дереву (посуда, гребни, украшения, статуэтки). Важную роль играют тайные союзы (мужской союз Поро и др.). У людей народа гола могут быть духовные компаньоны, которые называются neme (Vogel 1973: 26).

Традиционно-политическая организация 

Гола традиционно объединяются в маленькие вождества на северо-западе Либерии (Warren 1962: 12).
Живут в крупных деревнях, имеют небольшие сезонные поселения и стойбища. Преобладает круглое жилище с высокой конической крышей из пальмовых листьев и соломы; встречаются прямоугольные дома с плетёными стенами, обмазанными глиной.

Одежда 
Традиционная одежда — кусок ткани, обёрнутый вокруг бёдер.

Питание 

Пища — в основном каши из риса, кукурузы, фонио, бананы, овощи, рыба.

Религия 

Традиционные верования — культ сил природы, предков. Развит музыкальный фольклор, в том числе танцевальный.

Известные представители народа гола 
 Тейлор, Чарльз (по матери) — президент Либерии (1997—2003).
 Джонсон-Серлиф, Элен — президент Либерии (2006—2018).

Примечания

Литература 
 Андрианов Б.В. Гола // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. С. 136
 Vogel S., People of Wood: Baule Figure Sculpture // "Art Journal", Vol. 33, No. 1 (Autumn, 1973), pp. 23–26
 Warren L. D'Azevedo, Common Principles of Variant Kinship Structures among the Gola of Western Liberia, American Anthropologist, New Series, Vol. 64, No. 3, Part 1 (Jun., 1962), pp. 504–520
 Warren L. d'Azevedo, Uses of the past in Gola Discourse // "The Journal of African History", Vol. 3, No. 1(1962), p. 12

Народы Африки
Народы Либерии
Народы Суданской подобласти